Greenhorn lehetséges jelentései:

Helyek

Amerikai Egyesült Államok 
 Greenhorn (Kalifornia)
 Greenhorn (Oregon)

 Greenhorn-hegy

Egyéb 
 The Greenhornes – az ohiói Cincinnatiből származó rockegyüttes